

Letteratura 
Red Shift – romanzo di Alan Garner del 1973

Musica 
Redshift – gruppo musicale britannico
Red Shift – album degli Asgaroth del 2002
The Redshift – album degli Omnium Gatherum del 2008
Redshift – singolo degli Enter Shikari del 2016

Informatica 
 Redshift – software per regolare la temperatura di colore dello schermo